Breath (film), een film uit 2017
Breath (roman), een roman geschreven door Tim Winton
Breath (band), een Japans populair muziekduo
"Breath", een lied van Breaking Benjamin van het album Phobia
"Breath", een lied van Nelly Furtado van het album Monsters in the Closet
"Breath", een lied van Pearl Jam van het soundtrackalbum Singles